Hautecour (Jura)
 Hautecour (Savoie)
ook:
Hautecourt-Romanèche, Ain